Alvite, paroisse civile de la municipalité de Cabeceiras de Basto, située dans le district de Braga ;
 Alvite, paroisse civile de la municipalité de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu.